L'Assassin des trois villes sœurs est la quatre-vingt-cinquième histoire de la série Tif et Tondu d'Alain Sikorski et Denis Lapière. Elle est publiée pour la première fois dans le journal Spirou du  au .

Personnages

Résumé 
Un assassin sévit dans les ""trois villes sœurs". Tif et Tondu, enquêtant avec une amie, remontent sa piste et se posent la question clé: qui peut chercher à venger la mort d'une jeune femme, vingt ans après?

Historique

Publication

Revues

Album

Liens externes 
 

Album de bande dessinée sorti en 1995
Album Dupuis
Histoire de Tif et Tondu
Histoire publiée dans Spirou
Histoire publiée pour la première fois en 1994